Frattali, Pierluigi